В Военно-воздушных силах СССР существовало две 2-х гвардейских бомбардировочных авиационных дивизии:

 2-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия
 2-я гвардейская ночная бомбардировочная авиационная дивизия

История переименований 

 2-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия - соединения дальней авиации, переформирована 26 декабря 1944 года из 2-й гвардейской Севастопольской авиационной дивизии дальнего действия. 20 февраля 1949 года переименована в 139-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную дивизию. В 1950 году переименована в 139-ю гвардейскую тяжелую бомбардировочную авиационную дивизию. Расформирована в 1960 году.

 2-я гвардейская ночная бомбардировочная авиационная дивизия переименована из 272-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 18 марта 1943 года. 7 сентября 1944 года переформирована по штатам штурмовой авиации с перевооружением полков на самолеты Ил-10 и получила наименование 15-я гвардейская штурмовая авиационная Сталинградская Краснознамённая дивизия